Minthea är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Francis Polkinghorne Pascoe 1863. Minthea ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kapuschongbaggar
Minthea